Fernando Cordero puede referirse a:

 Fernando Cordero Fonseca, futbolista chileno;
 Fernando Cordero Rusque, político chileno.
 Fernando Cordero Cueva, político ecuatoriano.